Dead Dynasty () — творческое объединение, лейбл, основанный российским рэпером Глебом Голубиным, известным под сценическим псевдонимом Pharaoh.

История 
Dead Dynasty образовалась в 2013 году, когда Глеб Голубин (Pharaoh) с несколькими единомышленниками стали выпускать свои первые композиции. После создания Dead Dynasty в 2014, благодаря продвижению в интернете, к группировке присоединились музыканты из других городов России и Украины. Основной состав расположился в Москве, а остальные члены группы — в Санкт-Петербурге, Пензе, Воронеже, Вологде, Ставрополе, Краснодаре, Печоре, Одессе, Минске и Харькове.

В 2015 году, совместно с объединениями Dopeclvb и Sabbat Cult, а также отдельными артистами Boulevard Depo и Pkhat, Dead Dynasty стали основными представителями движения YungRussia, объединяющего представителей молодёжной хип-хоп-культуры.

В начале своей карьеры Pharaoh исполнял музыку в стиле витч-хауса, что сказалось и на звучании Dead Dynasty в начале существования движения. В дальнейшем, стремясь расширить круг своей аудитории, группа отказалась от элементов этого жанра. Тем не менее, для Dead Dynasty остались характерными подростковый нигилизм, ощущение отчуждённости и агрессивной безысходности.

В первой половине 2015 года состоялся первый тур Dead Dynasty.

Феномен популярности формации объясняется умелым ретранслированием Tumblr-эстетики, а также особенностями текстов, похожих на записи в блоге или публичных сообществах в социальных сетях. Несмотря на обилие сленговых выражений, тематика Dead Dynasty не отличается от традиционных для коммерческого хип-хопа сюжетов о девушках, сексе и вечеринках, драг диллах.

Состав 
В официальный список Dead Dynasty на 2022 год, входят следующие исполнители: Pharaoh , Mnogoznaal , 39 , Dima Roux, Ilya Konoplev.

В официальный список Dead Dynasty на 2022 год, входят следующие продюсеры: coldsiemens, FrozenGangBeatz, Cheney Weird, DIMVRS, stereoRYZE, BRYTE, Fortnoxpockets, MEEP, LAPI, Dj MAIB.

Pharaoh

Альбомы, микстейпы 
 2014 — Уаджет
 2014 — Phlora
 2015 — Dolor
 2016 — Phosphor
 2017 — Pink Phloyd
 2018 — Redяum (Dullboy EP)
 2018 — Phuneral
 2020 — Правило
 2021 — Million Dollar Depression
 2022 — PHILARMONIA

Совместные релизы 
 2015 — Paywall (при уч. Boulevard Depo)
 2015 — Rage Mode (Rare Action) (при уч. i61)
 2016 — «Плакшери» (при уч. Boulevard Depo)
 2016 — «Кондитерская» (при уч. ЛСП)

Синглы 
 2014 — «Champange Squirt» (при уч. Boulevard Depo)
 2014 — «R.I.P.»
 2014 — «Шум»
 2014 — «Black Siemens»
 2015 — «404»
 2015 — «X-RAY»
 2016 — «RARRIH»
 2017 — «Unplugged (Interlude)»
 2017 — «Герой» (при уч. Mnogoznaal & Ноггано)
 2017 — «Дико, например»
 2017 — «Unplugged 2: Love Kills»
 2017 — «Мой ангел убил себя, я не успел с ним попрощаться»
 2017 — «Chainsaw» (при уч. Jeembo)
 2017 — «Caramel»
 2017 — «Глушитель» (при уч. Lil Morty)
 2018 — «Узы Моба»
 2018 — «На Луне»
 2018 — «Smart»
 2018 — «Не по пути»
 2019 — «Амнезия» (при уч. ЛСП)
 2020 — «Перед Смертью Все Равны»
 2021 — «Эми»
 2021 — «Всему Свое Время»
 2021 — «Акид» (при уч. Mnogoznaal)
 2022 — «Халливуд Хоус»
 2022 — «Соната Ей»
 2022 — «Я Потратил Ночь На Поиск»

Видеоклипы 
 2014 — «=»
 2014 — «2002»
 2014 — «В Зоне»
 2014 — «Боги Хранят Злодеев (при уч. Superior.Cat.Proteus)»
 2015 — «Black Siemens»
 2015 — «Champagne Squirt (при уч. Boulevard Depo)»
 2015 — «Идол»
 2015 — «Liquid Death»
 2015 — «RUSTRELL (при уч. Acid Drop King)»
 2015 — «1-800-SIEMENSIXONE (при уч. i61)»
 2016 — «Фосфор»
 2016 — «Давай Останемся Дома»
 2016 — «5 Минут Назад (при уч. Boulevard Depo)»
 2017 — «Дико, Например»
 2017 — «Chainsaw (при уч. Jeembo)»
 2017 — «Глушитель (при уч. Lil Morty)»
 2017 — «Я Помню, Как Мы Сожгли Письма У Канала»
 2018 — «Одним Целым»
 2018 — «Лаллипап»
 2018 — «Smart»
 2018 — «Не по пути»
 2020 — «MILLION DOLLAR DEPRESSION by PHARAOH»
 2021 — «Live From The Dark»
 2021 — «Акид (feat. Mnogoznaal)»
 2022 — «Халливуд Хоус»
 2023 — «Соната ей»

Mnogoznaal

Мини-альбомы 
 «Марш Слонов» (2014)
 «Иферус: Приквел» (2014)

Синтейпы 
 «Иферус: Белые Долины» (2015)
 «Ночной Ловец Солнца» (2016)
 «Гостиница „Космос“» (2018)
 «Круг Ветров» (2020)

Синглы 
 «Жалкий Червь / Azibo» (2015)
 «Sin Cara» (2015)
 «Зарни» (2016)
 «Белый Кролик» (2016)
 «Герой (при уч. Pharaoh & Ноггано)» (2017)
 «Muna» (2017)
 «DOF» (2019)
 «Антигерой» (2019)
 «Без обид» (2021)

Видеоклипы 
 «Жалкий Червь» (2015)
 «Sin Cara» (2015)
 «Зарни» (2016)
 «Белый Кролик» (2016)
 «Ты Тупой» (2017)
 «Z-Pam» (2017)
 «Минус 40» (2018)
 «Гостиница Космос» (2018)
 «Антигерой» (2019)
 «Без Обид» (2021)

39

Альбомы, микстейпы 
 «ХОЛОД» (2018)

Мини-альбомы 
 «Exit 99» (2018)
 «Moscow Dream» (2019)
 «WEIGHT» (2020)
 «ТОП ДОГ» (2021)

Синглы 
 «Дела» (2018)
 «Run» (2018)
 «Присылай Svao Music» (2018)
 «220 (при уч. NEOU1)» (2019)
 «Блэссд (при уч. Pharaoh)» (2021)
 «Нхй (при уч. Sawyer Ford)» (2021)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Dead Dynasty

Лейблы звукозаписи
Хип-хоп-лейблы
Хип-хоп-группы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2013 году